Unter Illerkraftwerke versteht man die Elektrizitätswerke an der Iller beziehungsweise am Illerkanal. Sie werden in folgenden Artikeln behandelt:

Illerkraftwerke der EnBW
Illerkraftwerke der LEW
zum Teil auch Wasserkraftwerke der Allgäuer Überlandwerke